Waterleidingnet
Waternet (bedrijf), een Nederlands waterbedrijf
Waternetje (Hydrodictyon reticulatum), een zoetwaterwier